Фила () — жена македонского царя Филиппа II.

Биография 
Имя Филы как сестры Дерды и Махата, перечисляя жён и женщин Филиппа II, упоминает в своем труде Сатир Перипатетик — в передаче Афинея.

Фила происходила из знатной элимейской фамилии. Её отцом, по мнению ряда исследователей, был Дерда II. Как подчеркнули Киляшова К. А., Э. Кэрни, этот, второй по счёту, брак Филиппа был связан с его стремлением окончательно объединить Нижнюю и Верхнюю Македонию. Таким образом, данный династический союз оказался третьим брачным альянсом Аргеадов с элимейским царским родом.

По предположению Д. Эллис, вскоре после свадьбы Фила если не умерла, то попала в немилость из-за своей бездетности, но с этим не согласился В. Хекель, ссылаясь на значимость её рода. По мнению Э. Кэрни, Фила, являясь до Клеопатры единственной царской женой—македонянкой, сохраняла своё влияние при дворе, покровительствуя при этом своим племянникам Гарпалу и Филиппу. Впрочем, она могла родить и собственных детей, рано умерших. П. Фор указал, что Фила, на которой Филипп женился в 359 году до н. э., родила ему Карана. Такую возможность допускает и Шифман И. Ш.

Литература 
 Первичные источники
 Афиней. Пир мудрецов (XIII.557)

 Исследования
 
 Киляшова К. А. Политическая роль женщин при дворе македонских царей династии Аргеадов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — , 2018. — С. 54—55, 58—59, 61, 93.
 Шифман И. Ш. Александр Македонский. — , 1988.
 Фор П. Александр Македонский. — , 2011.
 Carney E. D. Women and Monarchy in Macedonia. — Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2000. — P. 58—60.
 Bosworth A. B. Philip II and Upper Macedonia // Classical Quarterly, 1971. — Vol. 21. — P. 96.
 Ellis J. R.Bosworth A. B. Philip II and Macedonian Imperialism. — , 1976. — P. 46, 60, 84.
 Heckel W. The Marshals of Alexander’s Empire. — ; , 1992. — P. 213—214.
 Hammond N. G. L. Philip of Macedon. — Johns Hopkins University Press, 1994. — P. 28.

Элимея
Жёны Филиппа II Македонского